

Astronomia
 Il Reticolo è una delle 88 costellazioni moderne.

Anatomia
 Il reticolo è un prestomaco dei ruminanti.

Ottica
 Il reticolo di diffrazione è un dispositivo ottico che sfrutta il fenomeno della diffrazione.

Matematica
 Un reticolo (matematica) è una struttura algebrica che soddisfa particolari identità.
 Un reticolo (gruppo) è un particolare sottogruppo discreto di uno spazio vettoriale.

Fisica
 Il reticolo cristallino è in cristallografia una disposizione ordinata, in uno spazio tridimensionale.

Altri progetti